Pesce lucertola è un nome comune attribuito a due specie di pesco ossei marini della famiglia Synodontidae:
 pesce lucertola, autoctono del mar Mediterraneo
 pesce lucertola grandi scaglie, migrante lessepsiano